Розенкра́нц (Rosenkrantz) — фамилия.

Известные носители:
 Розенкранц, Вильям (1821—1874) — немецкий философ.
 Розенкранц, Джордж (1916—2019) — американский химик.
 Розенкранц, Иоганн Карл Фридрих (1805—1879) — немецкий философ.
 Розенкранц, Карл Вильямович (1876—1942) — советский шахматист.
 Розенкранц, Маркус Гьюе (1762–1838) – глава правительства Норвегии.
 Розенкранц, Нильс (1757—1824) — датский премьер-министр.

См. также 
 Розенкранц — второстепенный персонаж трагедии Шекспира «Гамлет».
 Розенкранц — главный персонаж пьесы Стоппарда «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» и одноименного фильма.